«Haye» o«La Haye» puede referirse a:
 La Haye es la forma francesa de La Haya.
 La Haye, comuna nueva francesa del departamento de Mancha.
 La Haye, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Savanette.
 La Haye, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 La Haye, comuna francesa del departamento de Vosgos.
 La Haye-Aubrée, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Haye-Bellefond, comuna francesa del departamento de Mancha.
 La Haye-de-Calleville, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Haye-d'Ectot, comuna francesa del departamento de Mancha.
 La Haye-de-Routot, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Haye-du-Puits, comuna francesa del departamento de Mancha.
 La Haye-du-Theil, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Haye-le-Comte, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Haye-Malherbe, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Haye-Pesnel, comuna francesa del departamento de Mancha.
 La Haye-Saint-Sylvestre, comuna francesa del departamento de Eure.
 Domèvre-en-Haye, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 Fey-en-Haye, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 La Ronde-Haye, comuna francesa del departamento de Mancha.
 Mauregny-en-Haye, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Rosières-en-Haye, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 Saint-Lubin-de-la-Haye, comuna francesa del departamento de Eure y Loir.
 Val-de-la-Haye, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 Velaine-en-Haye, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 Viéville-en-Haye, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 Villers-en-Haye, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.